SSX steht für:
 SSX, Snowboard-Videospielreihe
 Flugplatz Singita Lodge, Mpumalanga, Südafrika (IATA-Code) 
 Samsun Samair Airport, Samsun, Türkei (ehemaliger IATA-Code) 
 Holden SSX, australisches Konzeptfahrzeug
 Surabaya Stock Exchange, ehemalige Börse in Indonesien, siehe Indonesia Stock Exchange
 Sussex, englische Grafschaft (Chapman-Code)

ssx steht für:
 Samberigi, eine der Angal-Kewa-Sprachen

Siehe auch:
 SSX3

Abkürzung